1990 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девяно́сто — может означать:

 натуральное число между 1989 и 1991.
 1990 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1990 — отражательная туманность в созвездии Орион.

В литературе 
 1990 год в литературе

В искусстве 
 1990 год в кино
 1990 год в театре
 1990 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1990 год в музыке
 MCMXC a.D. — дебютный и самый популярный альбом проекта Enigma, вышедший в 1990 году.

В науке 
 1990 год в науке